HD DVD ( — «DVD высокой чёткости/ёмкости») — технология записи оптических дисков, разработанная компаниями Toshiba, NEC и Sanyo. HD DVD (как и Blu-ray Disc) использует диски стандартного размера (120 миллиметров в диаметре) и фиолетовый лазер с длиной волны 405 нм.

19 февраля 2008 года компания Toshiba объявила о прекращении поддержки технологии HD DVD в связи с решением положить конец войне форматов.

Обзор 
Однослойный диск HD DVD имеет ёмкость 15 GB, двухслойный — 30 GB. Toshiba также анонсировала трёхслойный диск, который может хранить до 45 GB данных. Это меньше, чем ёмкость основного соперника Blu-ray, который поддерживает 25 GB на один слой и 100 GB на три слоя. Оба формата используют одни и те же методики сжатия видео: MPEG-2, Video Codec 1 (VC-1, базируется на формате Windows Media 9) и H.264. Важным фактором привлекательности HD DVD по сравнению с Blu-ray является также тот факт, что большая часть оборудования для производства DVD может быть переоснащена для производства HD DVD, так как использует ту же технологию производства.

Структура диска 
HD DVD-ROM, HD DVD-R и HD DVD-RW могут иметь как один слой ёмкостью 15 ГБ, так и два слоя, ёмкостью 30 ГБ. HD DVD-RAM имеет один слой ёмкостью 20 GB. Все HD DVD плееры обратно совместимы с DVD и CD.

Скорость записи 
Скорость HD DVD несколько выше скорости BD-R.

Виды дисков 
 HD DVD-R — High Density DVD Recordable  — диск однократной записи HD DVD. Объём однослойного диска может достигать 15 ГБ, двухслойного — 30 ГБ.
 HD DVD-RW — High Density DVD Rewritable — перезаписываемый диск HD DVD. Объём однослойного диска может достигать 15 ГБ, двухслойного — 30 ГБ. Количество допустимых циклов перезаписи превышает 1000 раз.
 HD DVD-RAM — формат записи дисков HD DVD. Предлагается в качестве замены формату DVD-RAM. Метод основан на произвольном доступе к медиаданным на оптическом диске, что позволяет увеличить объём записываемой информации до 20 ГБ. Формат коммерчески не реализован.

Война форматов 
Противостояние двух форматов HD DVD и Blu-ray, неофициально названное «Война форматов», разрешилось в пользу последнего. Компания Toshiba (основной сторонник HD DVD) официально отказалась от данного формата и прекращает его производство. Важным аргументом в этом споре выступило то, что ряд голливудских киностудий и, в частности, Warner Bros (последняя компания, выпускавшая свою продукцию в обоих форматах), отказался от использования HD DVD в январе 2008 года в пользу Blu-ray.

См. также 
 Региональное кодирование оптических дисков
 BackupHDDVD
 DVD-RAM
 UMD

Примечания

Ссылки 
 Спецификации HD DVD
 Ретроспектива: взлёты и падения HD DVD
 Энциклопедия HD технологий 

Телевидение высокой чёткости
Видеоносители
Оптические диски
Война стандартов